Соревнования по плаванию на дистанции 100 метров на спине среди женщин на летних Олимпийских играх 2016 года пройдут 7 и 8 августа на олимпийском водном стадионе. В соревнованиях примут участие 35 спортсменок из 31 страны. Действующей олимпийской чемпионкой в данной дисциплине является американская пловчиха Мисси Франклин.

Призёры

Рекорды 
До начала летних Олимпийских игр 2016 года мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Расписание 
Время местное (UTC−3)

Соревнование

Предварительные заплывы 
В полуфинал проходят 16 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Заплыв 3

Заплыв 4

Заплыв 5

Итоговая таблица

Полуфиналы 
В финал проходят 8 пловчих, показавших лучшее время, независимо от места, занятого в своём заплыве.

Заплыв 1

Заплыв 2

Итоговая таблица

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты  на сайте Международного олимпийского комитета
 Результаты на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016 года
 Результаты  на сайте Международной федерации плавания FINA
 Результаты  на сайте Sports-reference.com